Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 2010./11. je sedmi put zaredom osvojila ekipa Podravka vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
13 klubova je igralo dvokružno prvenstvo (26 kola, odnosno 24 utakmice po ekipi).

Ljestvica

Poveznice 
 2. HRL 2010./11.
 3. HRL 2010./11.
 Hrvatski kup 2010./11.

Izvori 
 hrs.hr, 1.HRL žene 2010./11.

2010-11
ž-1